Сергей Валерьевич Иванов () — российский профессиональный шоссейный велогонщик. Мастер спорта России международного класса. Член Олимпийской сборной России на Олимпиадах в Сиднее и Пекине. С 13 января 2016 года — главный тренер сборной команды России по велоспорту на шоссе.

Спортивные достижения 
Его главная специализация — горняк-классик. Его главные победы на классических велогонках это — E3 Prijs Vlaanderen, Trofeo Luis Puig, 1-й на Амстел Голд Рейс 2009, 5-й на Льеж-Бастонь-Льеж 2009, 13-й на Флешь Валлонь 2009. Также Сергей хорошо выступает на веломногодневках. Он занял 2-е место на Туре Альвенира 1996, первое на Туре Бельгии 2009. Он является многократным чемпионом России по велоспорту: 1998, 1999, 2000, 2005, 2008, 2009. Победитель двух этапов веломногодневки Тур де Франс.

Завершил спортивную карьеру в 2009 году.

Достижения

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 
 
  
 Профиль на официальном сайте Олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Пекине
 Состав велокоманды Катюша

Велогонщики России
Чемпионы России по велоспорту
Заслуженные мастера спорта России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Тура Польши